Jean Omnès, né le  à Lourdes, en France, de mère néerlandaise et de père français, est un auteur voyageur d’ouvrages régionalistes, ancien collaborateur libre du Routard. Il est marié et a deux enfants.

Études 
Après une scolarité chez les Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel à Lourdes et un bac philo au lycée Théophile-Gautier de Tarbes, il suit la filière communication et politique à l’université de Toulouse après un passage en 1962 et 1963 à l’école supérieure de commerce de la ville (ESCT). Diplômé de l'Institut d'études politiques de Toulouse  (promotion 1964), section affaires extérieures, en 1966 de l’Institut d’études internationales et de développement (IEID), et en 1967 de l’Institut de préparations aux affaires (IPA-IAE), il passe par la faculté des Lettres pour obtenir un certificat d’Histoire moderne et contemporaine en vue de la préparation au concours de l’ENA. Durant l'année préparatoire, il est recruté par les laboratoires pharmaceutiques Clin-Byla à Paris.

Vie syndicale à Toulouse 
Lors de son passage à Toulouse, il devient  en 1964, président de la FGET (Fédération des étudiants de Toulouse, adhérente à la FNEF) et dirige un journal le Midi étudiant dont le rédacteur en chef sera Bernard Antony alias Romain Marie. Il édite un des premiers guides pour étudiants, l’ ABC de l’étudiant et fait adopter par le congrès national de Poitiers la charte de la FNEF. Partisan de l’Algérie française, il subira deux interpellations, l’une à Lourdes, l’autre à Toulouse. Cette dernière lui vaudra une exclusion de l’ESCT et une lettre de recommandation de son directeur à celui de l’IEP. En 1967, il participe en tant que représentant d'étudiants au jumelage de l'université de Toulouse avec celle de Bonn.

Vie professionnelle à Paris 
Après son passage chez Clin-Byla (1967-1968), il s’intéresse à l’immobilier et entre successivement à la Saci, chez Bouygues Immobilier (Stim) et à la Seeri. Responsable de programmes, il s’occupe de chantiers de maisons individuelles, d’appartements et de tours à la Défense. Puis, après une formation permanente en 1982 à l’ICI (Institut du Commerce international), il crée une société immobilière d’études et de gestion et s’intéresse à l’immobilier international.

Vie culturelle 
Vers la fin de son passage à la Seeri, il participe aux luttes pour la réhabilitation d'un quartier du  de Paris(Plaisance-Gaité) avec la création collective de la librairie Le Rhododendron à côté du Merdic théâtre de Jean-Paul Sèvres, puis crée et gère durant huit ans (1979-1987) le Café littéraire et artistique l’Écume, un café-théâtre-galerie, rue de l'Ouest, dont Actuel le magazine de Jean-François Bizot puis Métal hurlant 118 seront  les révélateurs auprès d'un  public averti. La galerie sera patronnée par Gérard Di-Maccio et Roger Chapelain-Midy. Le mini théâtre avec son directeur artistique, Jean-Jacques Legalle, a présenté nombre d'artistes comme les chanteurs Jean-Pierre Réginal, Ray Bonneville, Antoine Tomé... et des comédiens comme Pierre Pèlerin, Praline et Berlingotte  devenues par la suite Les Vamps, et bien d'autres..., Il participe vers 1980, à la demande de Bruno Tillette, aux journées du mouvement Autrement d’Henri Dougier. Elles seront à l'origine de l’un de ses premiers numéros (No 34) Dix heures par jour avec passion<ref>Dix heures par jour avec passion, Autrement numéro 34, page 175,1981</ref>.

 Participations - œuvres 
Alors qu'il vivait à Lourdes, il participe en 1960, avec son ami Pierre Pène au film Il suffit d'aimer, avec les actrices Madeleine Sologne et Daniele Ajoret...
À la fermeture de l’Écume, il renoue avec sa passion pour les voyages et ne cesse de parcourir les continents, ce qui l’amène à travailler vers 2001 pour le Routard, avec des missions dans les pays d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine. À la suite de sa coopération auprès du fameux guide, il crée en 2003 une collection de guides régionaux axés sur Lourdes et les environs (Béarn-Bigorre) : Les Guides du Curieux édités par PyréMonde et participe régulièrement avec les auteurs locaux aux journées de Vivre dans les Pyrénées de l’association de Jacqueline Peyrot, dans le village de Saint-Savin (Hautes-Pyrénées), près de Lourdes. Il collabore avec Anne-Marie David-Serres à la rédaction du Petit Bigourdan de Paris en tant qu'administrateur de l’amicale des Bigourdans de Paris . Il est l’invité en 1990 de l’émission de télévision de TF1, Médiations de François de Closets intitulée La peur dans la Ville, et participe en 2008 avec Anne de La Varende, en qualité de conseiller, à la réalisation du film d’Étienne Faure sur Ibiza Des illusions, l'auteur ayant été un certain temps résident sur l´île, puis sur France 5 au documentaire de Nicolas Robida sur Lourdes, à l’occasion du  des Apparitions et le  à l’émission radiophonique de François Ruffin Là-bas si j’y suis intitulée Lourdes en haut Lourdes en bas. Il rédige la même année avec Baudouin Eschapasse, journaliste au Point, Les archives secrètes de Lourdes. Il participe en  à l’émission de télévision de Romain Marchal de Direct 8 sur les guides de voyages et les enquêteurs desdits guides. Cette participation faisait suite à une intervention de l'auteur en 2006 sur FR3 après la sortie de l'ouvrage de Baudouin Eschapasse
Enquête sur un guide de voyages dont on doit taire le nom.

 Livres
 1963 Histoire de l’Amérique préhispanique et conquêtes espagnoles (éditions FGET- fascicules complémentaires des cours d’histoire de Xavier Yacono de l’université de Lettres de Toulouse)
 1966 Incidences économiques du « fait » de Lourdes (mémoire pour l’Institut d’études internationales.)
 2001-2003 piges pour le Routard (Mexique, Équateur, Floride, Viêt Nam, Birmanie…)
 2003 De Lourdes à Gavarnie (édition Le Randonneur) diffusé par Rando diffusion, Groupe Sud Ouest

Collection Guides du Curieux (éditions PyréMonde)
 2004 Lourdes
 2004 Le Lavedan et Pays Toy (Pays des vallées des Gaves)
 2005 Pau
 2006 Le Béarn des Gaves
 2007 Le Haut-Béarn
 2010 La Soule (province)

Autres 
 2008 Les archives secrètes de Lourdes, avec Baudouin Eschapasse. Éditions Privé
 2009 Guide de Lourdes et son Pays. Éditions Atlantica
 2008-2010 L'Autre Lourdes, aux Éditions Golias

 Dernières activités 
En 2008, il enquête sur l’attrait qu’exerce la cité mariale sur les non catholiques romains : les adeptes du protestantisme, ceux de l'islam en passant par les défenseurs de l'occultisme, de la franc-maçonnerie, du rationalisme, de l'athéisme militant, de l'agnosticisme, etc. Il en retire un ouvrage édité par Golias intitulé L’Autre Lourdes'', dont la seconde édition revue, corrigée et actualisée doit sortir courant 2010.Il réalise des posts sur le Post.fr et sur le journal en ligne Lourdes-actu.fr, sous le pseudo yucatan

Distinction 
Les guides sur Lourdes et le Lavedan (Pays des vallées des Gaves) ont reçu le label européen Leader +

Notes et références

Liens externes 
 Interview sur "Lourdes Infos"
 
 
 
 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Personnalité française liée au secteur du tourisme
Syndicaliste étudiant français
Cabaret en France
Naissance en octobre 1942
Naissance à Lourdes
Personnalité française née d'un parent néerlandais
Élève de l'Institut d'études politiques de Toulouse